

Astronomia 
 1320 Impala – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Impala – casa di produzione e distribuzione cinematografica spagnola

Fumetto 
 Impala – personaggio dei fumetti DC Comics
 Impala – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Impala – album dei Songs: Ohia (Jason Molina) del 1998
 IMPALA (Independent Music Companies Association) – associazione fondata nel 2000 che unisce gli operatori della musica indipendente in Europa

Zoologia 
 Impala (Aepyceros melampus) – antilope africana, della famiglia dei Bovidi

Altro 
 Chevrolet Impala – automobile della Chevrolet